Fredensborg har forskellige betydninger:

 Fredensborg – dansk by
 Fredensborg Slot – dansk slot
 Fredensborg-Humlebæk Kommune – dansk kommune
 Fredensborg (skib) – dansk-norsk slaveskib opkaldt efter slottet
 Fort Fredensborg – handelsfort på Guldkysten i det nuværende Ghana